Jean de Poitiers peut se référer à plusieurs personnages historiques.

 Jean de Poitiers, parfois Jean-Gérard de Poitiers (ca.1368-1452), évêque, archevêque et recteur du comtat venaissin. 
 Jean de Poitiers, protonotaire apostolique (1495).
 Jean de Poitiers (ca.1475-1539), seigneur de Saint-Valliern, père de Diane de Poitiers.

Famille de Poitiers